Fétuque scabre est un nom vernaculaire porté indifféremment par deux espèces de plantes différentes du genre Festuca : Festuca altaica Trinius ou Festuca campestris Rydberg.

Notes et références 

Nom de plante ambigu